Jugoslaviska mästerskapet i fotboll 1931/1932 innebar en återgång till cupturnering, men nu handlade det om dubbelmöten.

Upplägg

Mästarna
Concordia Zagreb (tränare: Bogdan Cuvaj)

Sergije Demić 
Pavičić 
Ivan Belošević 
Boško Ralić
Đuka Agić
Pavao Löw
Egidio Martinović
Babić
Svetislav Valjarević
Slavko Kodrnja
Zvonko Jazbec
Lolić

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1931/1932
1931 i Jugoslavien
1932 i Jugoslavien